Blauer Hof bezeichnet:

 eine Wohnhausanlage im Kölner Stadtteil Buchforst, siehe Blauer Hof (Wohnhausanlage)
 eine Schlossanlage südlich von Wien, siehe Schlösser von Laxenburg
 ein Wasserschloss in Niedergebra, siehe Schloss Niedergebra